Die nachfolgende Liste enthält alle Regierungschefs von Singapur in chronologischer Reihenfolge seit der Unabhängigkeit von Malaysia am 9. August 1965. Der Regierungschef von Singapur trägt die Amtsbezeichnung Premierminister und wird vom Präsidenten ernannt.

Derzeitiger Premierminister ist Lee Hsien Loong.

Regierungschefs von Singapur
Zeitleiste

Übersicht

Siehe auch 
 Liste der Präsidenten von Singapur

!
Singapur